Gisèle est un nom propre, essentiellement utilisé comme prénom féminin

Issu du germanique Gisila, anthroponyme basé sur un radical gīsal, gisl signifiant « otage » (« Geisel » en allemand), il a entre autres pour variantes Giselle, Gisela et Gisella  .

Variantes linguistiques 

 allemand : Gisela (prononcé Guizela)
 anglais : Gisela (prononcé Djizéla)
 breton : Gisela
 danois : Gisela
 Créole haïtien : Gizelle
 hongrois : Gizella
 italien : Gisella
 polonais : Gizela
 slovaque : Gizela
 slovène : Gizela
 suédois : Gisela
 tchèque : Gizela

Personnalités portant ce prénom

Saintes chrétiennes 
 Gisèle (757 - vers 810), également appelée Giselle, Isberge, Isbergue ou  Sisberge, fille de Pépin le Bref et sœur de Charlemagne, filleule du pape Étienne II, abbesse au monastère royal de Chelles ; fêtée le  ; 
 Gisèle de Bavière (ap. 985 - 1060), bienheureuse catholique, épouse de saint Étienne  de Hongrie et mère de saint Émeric ; fêtée le .

Autres personnalités remarquables 
 Gisèle, dite « Berthe au grand pied », mère de Bertrade de Laon ;
 Gisèle (781 -ap. 814), fille de Charlemagne ;
 Gisèle (? - ap.874), fille de Louis le Pieux, petite-fille de Charlemagne. Elle a fondé l'abbaye de Somain (59) et de Cysoing (59) ;
 Gisèle, fille de Louis II de France dit « le Bègue » ; 
 Gisèle de Souabe (990-1043), épouse de l'empereur germanique Conrad II le Salique ;
 Gisèle, fondatrice de l'abbaye de la Cambre en Belgique ;
 Gisèle de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche (1856-1932), fille de l'empereur et roi François-Joseph  et d'Élisabeth de Wittelsbach.

Époque contemporaine
Gisèle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht (1912-2013), Juste parmi les nations néerlandaise ;
Gisela Pankow (1914-1998), psychiatre et psychanalyste française d'origine allemande ;
 Gisèle Casadesus (1914-2017), comédienne française, sociétaire honoraire de la Comédie-Française ;
 Gisèle Pascal (1921-2007), actrice française ;
 Gisèle Halimi (1927-2020), avocate et écrivaine française ;
 Gisele Bündchen (née en 1980), top model brésilienne ;
 Beyonce Giselle Knowles (née en 1981), actrice et chanteuse R&B américaine ;
 Gisela (née en 1979), chanteuse espagnole représentant la principauté d'Andorre au concours Eurovision de la chanson 2008 à Belgrade en Serbie.

Personnages de fiction et œuvres artistiques 
 Giselle (1841), ballet de Jean Coralli et Jules Perrot, musique d'Adolphe Adam, livret de Théophile Gautier
 La princesse Giselle, personnage principal du film Il était une fois (2007) de Kevin Lima.
 Gisele ou « La Gizebre », personnage de folklore Méganticois.
 Giselle est un film brésilien de 1980
 Gisele, sac à main de Luella Bartley.
 Gisela, personnage d'une méthode d'apprentissage de la langue allemande.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français